Tschirschky und Bögendorff oder Tschirschky und Boegendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Leopold von Tschirschky und Bögendorff (1828–1893), königlich sächsischer Generalleutnant
 Bernhard von Tschirschky und Boegendorff (1888–1918), deutscher Offizier und Diplomat, siehe Bernhard von Tschirschky
 Ernst Richard von Tschirschky und Bögendorff (1822–1904), preußischer Oberst
 Fritz Günther von Tschirschky und Boegendorff (1900–1980), deutscher Diplomat, siehe Fritz Günther von Tschirschky
 Heinrich von Tschirschky und Bögendorff (1858–1916), deutscher Diplomat, siehe Heinrich von Tschirschky
 Otto Julius von Tschirschky und Bögendorff (1818–1903), deutscher Eisenbahndirektor 
Siehe auch

 Tschirschky (Adelsgeschlecht)